Ulica Karola Olszewskiego – nazwa ulic w Polsce;

Ulice:
 Ulica Karola Olszewskiego w Kielcach
 Ulica Karola Olszewskiego w Krakowie
 Ulica Karola Olszewskiego we Wrocławiu

Olszewskiego